Ordoño ist der Name mehrerer spanischer Könige:
Ordoño I. (Asturien)
Ordoño II. (León)
Ordoño III. (León)
Ordoño IV. (León)
Ordoño IX. (León)